Tűzzel-vassal, Henryk Sienkiewicz lengyel író regénye.
 Tűzzel-vassal, Henryk Sienkiewicz regénye alapján készült film (Magyarországon négyrészes sorozatként vetítették le).
 Tűzzel, vassal, a Kárpátia zenekar 2004-es albuma.

 Tűzzel-vassal fesztivál, a magyarországi Késesek, Kovácsok és Fegyverművesek Országos Találkozója.